Kumru (district), een Turks district in de provincie Ordu
 Kumru (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Kumru